Паледи — топоним:

Белоруссия 
 Паледи — деревня Узденского района Минской области;

Грузия 
 Паледи — деревня, Самегрело — Земо-Сванети, Местийский муниципалитет;

Россия 
 Паледи — деревня, Новгородская область, Хвойнинский район.